Capuanus ist:

 Herkunftsbezeichnung von Petrus Capuanus (maior, † 1214), auch Peter von Capua, Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Gelehrtenname von Francesco Capuano (15. Jahrhundert), italienischer Astronom
 Capuanus (Mondkrater), benannt nach Francesco Capuano Di Manfredonia

Siehe auch:
 Capuano